Всероссийский турнир 1907 — 5-й шахматный турнир проходивший с 4 по 24 декабря в Лодзи. Последний турнир, имевший статус чемпионата страны до 1920 года (после этого проводились всероссийские турниры как любителей, так и мастеров, но они не считались чемпионатами России).

13 участников из 4 городов:
 Лодзь (7 шахматистов),
 Санкт-Петербург (3),
 Киев (2),
 Ростов-на-Дону (1).

В острой борьбе 1-е место завоевал А. Рубинштейн — 9 очков, 2-е место занял С. Алапин — 8½, 3-4-е место разделили Е. Зноско-Боровский и Г. Сальве — по 7½.

Таблица

См. также 
 Лодзинские турниры и матчи

Литература 
 
 

Декабрь 1907 года
Шахматные турниры в Российской империи
1907 год в шахматах
Спорт в России в 1907 году
Спортивные соревнования в Лодзи
Шахматы в Польше
1907 год в Польше